Puchar Niemiec w piłce nożnej mężczyzn 2011/2012 – 69. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Niemiec, który uzyskał tym samym prawo gry w kwalifikacjach Ligi Europy 2012/2013. Po raz 3. trofeum wywalczyła Borussia Dortmund. Finał został rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Uczestnicy

Plan rozgrywek 
Rozgrywki szczebla centralnego składały się z 6 części:
 Pierwsza runda: 29 lipca–1 sierpnia 2011 roku
 Druga runda: 25–26 października 2011 roku
 Trzecia runda: 20–21 grudnia 2011 roku
 Ćwierćfinał: 7–8 lutego 2012 roku
 Półfinał: 20–21 marca 2012 roku
 Finał: 12 maja 2012 na Stadionie Olimpijskim w Berlinie

Pierwsza runda 
Mecze zostały rozegrane w okresie 29 lipca–1 sierpnia 2011 roku.

|}

Druga runda 
Mecze zostały rozegrane 25 i 26 października 2011 roku.

|}

Trzecia runda 
Mecze zostały rozegrane 20 i 21 grudnia 2011 roku.

|}

Ćwierćfinały 
Mecze zostały rozegrane 7 i 8 lutego 2012 roku.

Półfinały 
Mecze zostały rozegrane 20 i 21 marca 2012 roku.

Finał 

 Sędzia: Peter Gagelmann (Brema)
 Asystenci:
 Matthias Anklam
 Sascha Thielert
 Sędzia techniczny: Marco Fritz
 Zawodnik meczu:  Robert Lewandowski

Statystyki

Linki zewnętrzne 
 Puchar Niemiec 2011/2012 w bazie Worldfootball.net 
 Puchar Niemiec 2011/2012 w bazie Fussballdaten.de 

!
2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
2011 w Niemczech
2012 w Niemczech